Рыково () — посёлок городского типа в Геническом районе Херсонской области Украины.
До 1960 года посёлок носил название Рыково.
Является центром Партизанского поселкового совета, которому также подчинены сёла Гаевое, Догмаровка и Москаленко.

Географическое положение 
Посёлок Рыково расположен по обе стороны железной дороги Мелитополь—Джанкой. В центре посёлка находится железнодорожная станция Партизаны, на юго-западной окраине посёлка — переезд через железнодорожные пути.

В 3 км к юго-востоку от посёлка проходит магистраль М-18 Харьков—Симферополь.

Из Рыково идут дороги в окрестные сёла — Азовское, Догмаровку, Ровное, Петровку.

Топографические карты

История 
Участок железной дороги Мелитополь—Симферополь вступил в эксплуатацию 14 октября 1874 года.
В том же 1874 году была основана и станция Рыково, положив начало нынешнему посёлку.

В январе 1918 года в посёлке впервые установлена Советская власть. Следующие 2 года в регионе шла Гражданская война, и власть продолжала меняться постоянно. Только в 1920 году посёлок был окончательно занят Красной Армией.

31 октября 1943 года посёлок освобождён от германской оккупации. 792 жителя посёлка сражались на фронте, 514 из них погибли. В посёлке установлены памятники в честь погибших воинов-односельчан и в честь советских воинов, погибших при освобождении посёлка.

В 1960 году Рыково было переименовано в Партизаны и получило статус посёлок городского типа.

К 1980 году в Партизанах работали отделение сельхозтехники и районное объединение сельхозхимии, элеватор, ремонтный завод, межрайбаза, нефтебаза, виноцех, заготовительная контора, комбикормовый завод, хлебозавод, тяговая подстанция, дорожно-строительный участок № 47. В посёлке размещалась центральная усадьба колхоза «Коммунист». Работали средняя школа, консультационный пункт районной заочной средней школы, библиотека, клуб на 220 мест, парк культуры, участковая амбулатория, аптека, двое яслей-садов на 200 мест, 12 магазинов, ресторан, быткомбинат, отделение связи, АТС на 200 номеров, сберкасса.

В 2016 году, в рамках декоммунизации на Украине, посёлку было возвращено его историческое название "Рыково".

Экономика 
В посёлке работают элеватор, межрайбаза, ряд малых предприятий и сельскохозяйственных фирм.

Объекты социальной сферы 
 Школа. В 2013 году в школе 389 учеников и 20 классов (при нормативной наполняемости 847 учеников и наличии 54 учебных помещений). В школе работают 62 сотрудника, в том числе 30 педагогов. Язык преподавания украинский. Профили школы — технический, украинской филологии, биолого-химический, правовой..
 Детский сад №7 «Росинка»
 Клуб
 Церковь
 Мечеть

Достопримечательности 
 Обелиск памяти жителям Партизанского поселкового совета, погибшим в Великую Отечественную войну
 Памятник-пушка погибшим бойцам бронепоезда «Пермский рабочий»
 Памятник Ленину (был снесён 15 октября 2015 года).

Известные жители 
 Е. Т. Бутенко, Д. Н. Касьяненко, Е. И. Стеченко — звеньевые полеводческих бригад, кавалеры ордена Ленина
 И. Ф. Гладков — тракторист, кавалер ордена Ленина
 Б. В. Шарлай, Л. И. Данишевский — трактористы, кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
 Н. П. Тимашов — бригадир полеводческой бригады, кавалер ордена Трудового Красного Знамени
 Г. Н. Шарлай — доктор исторических наук
 Ю. А. Бабеуко — доктор медицинских наук
 С.С. Москаленко - заслуженный строитель Каракалпакской ССР, кавалер ордена Знак Почёта

Примечания

Ссылки 
 
  
  

Посёлки городского типа Херсонской области
Населённые пункты Генического района